Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 2002 im Herreneinzel im Badminton.

1. Runde 
  Graeme Smith -  Makhula Makhula: 7-1 / 7-1 / 7-1
  Issah Mohammed -  Adam Nashwath: 7-3 / 7-3 / 7-1
  Graham Simpson -  Kevin Wood: 7-0 / 7-0 / 7-1
  Paul Le Tocq -  Idrisse Issofo Mossagy: 7-3 / 7-0 / 7-0

2. Runde 
  Wong Choong Hann -  Ben Noah Ayim: 7-1 / 7-0 / 7-1
  Martyn Lewis -  Lee Yen Hui Kendrick: 7-1 / 7-4 / 7-0
  John Gordon -  Bradley Graham: 7-1 / 6-7 / 7-1 / 7-1
  Wajid Ali Chaudhry -  Anil Seepaul: 7-1 / 7-2 / 7-4
  Pullela Gopichand -  Curwin Cherubin: 7-2 / 7-0 / 7-1
  Bruce Topping -  Georgie Cupidon: 7-4 / 7-2 / 7-5
  Stephan Wojcikiewicz -  Dotun Akinsanya: 7-1 / 7-1 / 7-0
  Graeme Smith -  Zulkifli Hj Salleh: 8-6 / 7-2 / 7-8 / 7-3
  Muhammad Hafiz Hashim -  Orideetse Thela: 7-0 / 7-0 / 7-1
  Ryan Holder -  Kerwyn Pantin: 7-4 / 7-3 / 7-2
  Stuart Brehaut -  Simon Gaines: 7-1 / 7-4 / 8-6
  Sachin Ratti -  Ola Fagbemi: 7-2 / 7-0 / 7-4
  Nick Hall -  Denis Constantin: 7-5 / 7-2 / 7-2
  Bruce Flockhart -  Alex Haddad: 7-0 / 7-0 / 7-2
  Mark Constable -  Doug Clark: 7-0 / 7-0 / 7-0
  Issah Mohammed -  Abel Tome Charles Alicete: 7-5 / 7-0 / 7-1
  Graham Simpson -  Charles Pyne: 7-8 / 7-1 / 7-5 / 3-7 / 7-4
  Abhinn Shyam Gupta -  David John Geddes: 7-2 / 7-1 / 7-3
  Darron Charles -  Fred Gituku: 7-4 / 5-7 / 7-4 / 4-7 / 8-7
  Colin Haughton -  Abimbola Odejoke: 7-1 / 7-4 / 7-3
  Stephan Beeharry -  Ashley Brehaut: 7-5 / 8-7 / 8-7
  Ronald Susilo -  Mmoloki Motchala: 7-1 / 7-0 / 7-0
  Awang Amran Kambar -  Christopher Eynon: 7-0 / 7-0 / 7-0
  Richard Vaughan -  Eli Mambwe: 7-2 / 7-0 / 7-2
  Dinuka Karunaratne -  Paul Le Tocq: 7-1 / 8-7 / 7-4
  Bobby Milroy -  Edicha Ocholi: 5-7 / 7-2 / 7-0 / 7-4
  Jannik Jonsson -  Martin Owusu Adu: 3-7 / 7-5 / 7-5 / 7-4
  Geoffrey Bellingham -  Nicholas Jumaye: 7-3 / 7-0 / 7-4
  Ian Coombs-Goodfellow -  Glendon Thomas: 7-2 / 7-2 / 7-4
  Nikhil Kanetkar -  Naseer Adbulla Ali: 7-0 / 7-1 / 7-0
  Hyder Aboobakar -  Andre Padmore: 7-0 / 7-2 / 7-5
  Lee Tsuen Seng -  Liam Ingram: 7-2 / 7-0 / 7-2

3. Runde 
  Wong Choong Hann -  Martyn Lewis: 7-1 / 7-3 / 7-1
  John Gordon -  Wajid Ali Chaudhry: 6-8 / 7-5 / 7-1 / 7-1
  Pullela Gopichand -  Bruce Topping: 7-2 / 7-4 / 7-5
  Stephan Wojcikiewicz -  Graeme Smith: 7-0 / 7-4 / 7-5
  Muhammad Hafiz Hashim -  Ryan Holder: 7-0 / 7-1 / 7-1
  Stuart Brehaut -  Sachin Ratti: 8-6 / 7-1 / 2-7 / 6-8 / 7-0
  Nick Hall -  Bruce Flockhart: 7-0 / 7-3 / 8-7
  Mark Constable -  Issah Mohammed: 7-1 / 7-0 / 7-0
  Abhinn Shyam Gupta -  Graham Simpson: 7-1 / 7-3 / 7-5
  Colin Haughton -  Darron Charles: 7-0 / 7-0 / 7-0
  Ronald Susilo -  Stephan Beeharry: 7-0 / 7-0 / 7-0
  Richard Vaughan -  Awang Amran Kambar: 7-0 / 7-0 / 7-4
  Dinuka Karunaratne -  Bobby Milroy: 5-7 / 0-7 / 7-0 / 7-4 / 7-4
  Geoffrey Bellingham -  Jannik Jonsson: 7-0 / 7-1 / 7-1
  Nikhil Kanetkar -  Ian Coombs-Goodfellow: 7-0 / 7-1 / 7-0
  Lee Tsuen Seng -  Hyder Aboobakar: 7-0 / 7-0 / 7-3

Endrunde

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

2002
Badminton 2002
Badminton
Badmintonwettbewerb in Manchester